Dead or Alive ist ein englischer Ausdruck aus der Zeit der Kopfgeldjäger und bedeutet „tot oder lebendig“. Er bezeichnet:

 Dead or Alive (1986) (Penalty Phase), einen Film vom Tony Richardson aus dem Jahr 1986
 Dead or Alive, den Originaltitel des Films Der gnadenlose Jäger aus dem Jahr 1989
 Lupin III: Dead or Alive, einen Animefilm aus der Mangareihe Lupin III von 1996
 eine dreiteilige japanische Spielfilmreihe von Takashi Miike:
 Dead or Alive (1999), Teil eins aus dem Jahr 1999
 Dead or Alive 2, zweiter Teil aus dem Jahr 2000 
 Dead or Alive: Final, letzter Teil aus dem Jahr 2002
 Dead or Alive (Band), eine britische Musikgruppe der Stilrichtung New Wave/High Energy
 Dead or Alive (Buch), einen Roman von Tom Clancy
 Dead or Alive (Spieleserie), eine Beat-’em-up-Computerspielreihe
 Dead or Alive, einen Alternativtitel des Actionfilms D.O.A. – Dead or Alive aus dem Jahr 2006

Siehe auch:
 Wanted Dead or Alive